

Кастель-Сан-П'єтро-Романо — муніципалітет у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця
 Кастель-Сан-П'єтро-Терме — муніципалітет у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья

Кастель-Сан-П'єтро — громада в кантоні Тічино